La sigla UCB puede referirse a:
Educación
 UCB, sigla de la Universidad Central de Bayamón en Puerto Rico.
 UCB, sigla (poco usual) de la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos.
 UCB, sigla de la Universidad de Colorado en Boulder, Estados Unidos. 
 UCB, sigla de la Universidad Católica de Bukavu, República Democrática del Congo.
 UCB, sigla de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, Bolivia. 
 UCB, sigla de la Universidad Castelo Branco, Río de Janeiro, Brasil. 
 UCB, sigla de la Universidad Católica de Brasilia, Brasil. 
Empresas
 UCB, sigla de la Union Chimique Belge, empresa belga del sector químico.
 UCB, sigla de United Colors of Benetton, línea de ropa informal de Benetton.
Política
 UCB, sigla de la Unión Celeste y Blanco, sector de Unidos por una Nueva Alternativa.
 UCB, sigla de la Unión Colorada y Batllista, sector del Partido Colorado (Uruguay).